Der Gute ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Howell der Gute (880–950) König in Wales
 Håkon I. (Norwegen) (Håkon der Gute) (920–961)
 Magnus I. (Norwegen) (Magnus der Gute) (1024–1047)
 Balduin VI. (Flandern), Balduin der Gute (1030–1070)
 Leopold der Gute  (1073–1136), Markgraf der bairischen Marcha orientalis (Ostarrîchi)
 Karl I. (Flandern) Karl der Gute (1085–1127), Graf
 Wilhelm II. (Sizilien), Wilhelm der Gute, (1153–1189)
 Bernhard der Gute (1170–1227), Ritter und Diplomat aus der Familie der Horstmarer.
 
 Alexander der Gute († 1432), Herrscher von Moldau
 Philipp III. (Burgund) Philipp der Gute (1396–1467)
 Anton II. (Lothringen) Anton der Gute (1489–1544)
 Friedrich V. (Dänemark und Norwegen) (Friedrich der Gute) (1723–1766)

Siehe auch:
 Das Gute
 Der Gütige
 Die Guten
 le Bon
 Good Will Hunting - Der gute Will Hunting